Керио (приток Ольо)
 Керио (река, впадает в Рудольф)